Находище на блатно кокиче може да се отнася за:

 Находище на блатно кокиче – защитена местност при село Виница, област Пловдив;
 Находище на блатно кокиче – защитена местност при село Градина, област Пловдив;
 Находище на блатно кокиче – защитена местност при село Осмар, област Шумен.